Hertig ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm von Hertig (1740–1815), deutscher Generalmajor
 Charly Hertig (1939–2012), Schweizer Fußballer und Trainer
 Heinz Hertig (* 1932), Schweizer Architekt
 Philippe Hertig (* 1965), Schweizer Fußballer
 Walter Hertig (1930–2020), Schweizer Architekt